Белокрылая морская свинья, или морская свинья Далля (), — единственный вид рода Phocoenoides семейства морских свиней. Видовое название дано в честь американского натуралиста  (1845—1927).

Внешний вид и другие особенности 
Самцы длиной 1,7—2 м, самки 1,7—1,8 м, средний вес 100—220 кг, новорождённый 1 м и ≈11 кг.
Спина и бока черные, на боках большое белое пятно от генитальной области до уровня спинного плавника или чуть дальше, белая кайма на спинном плавнике и лопастях хвоста, спинной плавник треугольный, слегка серповидный, у взрослых самцов скошенный вперед. У самцов выраженный горб перед хвостом. Известны две цветовые морфы этого вида: описанный выше dalli-тип и truei-тип, у которого белое пятно на боках сильнее заходит вперед — до уровня грудных плавников. Кроме того, существуют переходные стадии между этими морфами, встречаются также целиком черные животные и другие варианты окраски. В некоторых источниках это не просто цветовые морфы, а различные виды:  белокрылая морская свинья (Phocoenoides dalli) и южная белокрылая морская свинья (Phocoenoides truei).

В сравнении с афалиной у белокрылой морской свиньи в два раза больше отношение массы крови к массе тела, в три раза выше концентрация красных кровяных телец и в 1,4 раза больше относительная масса сердца, так как она и плавать может быстрее афалины, и нырять может глубже.

Распределение и популяции 
Держатся как у берега, так и в открытом море. Обычный вид в дальневосточных водах, распространен от Японского до Охотского, Берингова и Чукотского морей, встречается у побережья острова Сахалин, Курильских и Командорских островов, Камчатки и Чукотки. Dalli-тип распространен повсеместно, truei-тип встречается в водах Приморья и южных Курильских островов. Раньше эти формы считали разными расами или подвидами, но недавние исследования показали, что это цветовые морфы, доля которых в разных популяциях варьирует. Известны гибриды между белокрылой и обыкновенной (Phocoena phocoena) морскими свиньями.

Образ жизни и поведение 
Обычно держатся группами численностью менее 20 животных, редко собираются стадами из нескольких сотен особей. Часто встречаются вместе с тихоокеанскими белобокими дельфинами, иногда некоторое время сопровождают группы рыбоядных косаток. Как правило, не выпрыгивают из воды. Могут нырять на глубину до 500 м. Всё время находятся в быстром движении, скорость достигает 37 км/ч, любят кататься на носовой волне быстро идущего судна. Характерна быстрая смена наружного кожного покрова на новый — за время порядка недели. Питаются рыбой и головоногими, охотятся обычно ночью.
Половозрелости достигают к 3,5 годам. Беременность 10—12 месяцев, лактация около 4 месяцев. Продолжительность жизни до 22 лет.

В неволе обычно живут мало, хотя выловленный около острова Анакапа в 1965 году самец по кличке Марти () прожил в  21 месяц, потребляя ежедневно 12—14 кг пищи.

Примечания

Литература 

 Shirihai H., Jarrett B. Whales, Dolphins and Seals — a fiel guide to the marine mammals of the world. A&C Black, 2006, ISBN 0-7136-7037-1

Ссылки 
 Позвоночные животные России: Морская свинья белокрылая
 The IUCN Red List of Threatened Species: Phocoenoides dalli 

Морские свиньи
Животные, описанные в 1885 году
Далл
Млекопитающие Тихого океана
Монотипические роды млекопитающих